Ненешть () — комуна в Румунії, у повіті Вранча.
 Ненешть () — село в Румунії, у повіті Вранча. Входить до складу комуни Ненешть.
 Ненешть () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Парінча.
 Ненешть () — село в Румунії, у повіті Вранча. Входить до складу комуни Тенесоая.
 Ненешть () — село в Румунії, у повіті Марамуреш. Входить до складу комуни Бирсана.